Открытый чемпионат Мексики 2013 — 20-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в мексиканском городе Акапулько и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500 и тура WTA в рамках международной серии.

В 2013 году турнир прошёл с 25 февраля по 2 марта. Соревнование завершало февральскую латиноамериканскую серию грунтовых турниров, расположенную в календаре после Australian Open.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Давид Феррер
 в женском одиночном разряде —  Сара Эррани
 в мужском парном разряде —  Давид Марреро и  Фернандо Вердаско
 в женском парном разряде —  Сара Эррани и  Роберта Винчи

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Давид Феррер (№ 4 в мире на тот момент). Прошлогодний чемпион, до поры, не испытывал особых проблем в своём продвижении по сетке, уступив за четыре первых матча лишь сет, но в финале смог выиграть лишь два гейма у своего соотечественника и второй ракетки турнира Рафаэля Надаля, потерпев одно из самых крупных поражений в своей карьере в протуре в титульных матчах. Сильнейшим несеянным теннисистом стал итальянец Фабио Фоньини, пробившийся в полуфинал.

В парном соревновании у мужчин сильнее прочих также оказались вторые сеянные: Лукаш Кубот и Давид Марреро за четыре матча турнира не уступили и сета, не встретившись, правда, ни с одним сеянным противником, а в титульном матче взяв верх над Симоне Болелли и Фабио Фоньини. Второй прошлогодний чемпион — Фернандо Вердаско — участия в соревновании не принимал.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Сара Эррани (№ 7 в мире на тот момент). Прошлогодняя чемпионка без осоыбх проблем провела ещё пять игр и, не уступив за них ни сета, защитила свой прошлогодний результат. В финале итальянка справилась с Карлой Суарес Наварро. Сильнейшей несеянной участницей соревнования стала ещё одна испанка — Сильвия Солер-Эспиноса.

Парный приз у женщин принёс успех четвёртой команде посева — Аранче Парре Сантонхе и Лурдес Домингес Лино, которые, как и у мужчин, на пути к титулу не уступили ни сета, но, при этом, так и не встретились в этих четырёх матчах ни с одним сеянным соперником. В финале испанки переиграли колумбиек Каталину Кастаньо и Мариану Дуке-Мариньо, выиграв свой третий совместный титул. Прошлогодние чемпионки — Сара Эррани и Роберта Винчи — не принимали участия в розыгрыше турнира этого года.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Рафаэль Надаль обыграл  Давида Феррера со счётом 6-0, 6-2.
 Надаль выигрывает 2-й титул в сезоне и 52-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Феррер уступает свой 1-й финал в сезоне и 16-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Женщины. Одиночный турнир 
  Сара Эррани обыграла  Карлу Суарес Наварро со счётом 6-0, 6-4.
 Эррани выигрывает 1-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в туре ассоциации.
 Суарес Наварро уступает все свои четыре финала в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= Р. Опранди
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3=7| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А. Глатч
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=6| RD1-score02-3=5

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Ю. Ларссон
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= К. Кнапп
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= М. Минелла
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=63
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= С. Солер
| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=7| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= А. Томлянович
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=6| RD1-score07-3=5
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= И.-К. Бегу
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=7

| RD1-seed09=<small>6/wc
| RD1-team09= Ф. Скьявоне
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=6| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Г. Мин
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=6| RD1-score10-3=2

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Х. Эрмосо
| RD1-score11-1=0
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= С. Каратанчева
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Дж. Коэн
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=65
| RD1-score13-3=0
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= С. Форетц
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=7| RD1-score14-3=6| RD1-seed15= 
| RD1-team15= М. Юханссон
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= К. Суарес| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= Р. Опранди
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=62
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= К. Кнапп| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=7| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= С. Солер| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= И.-К. Бегу
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=1
| RD2-score04-3=r

| RD2-seed05=<small>6/wc
| RD2-team05= Ф. Скьявоне| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3=
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= С. Каратанчева
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= С. Форетц
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= К. Суарес| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=
| RD3-team01= К. Кнапп
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= С. Солер| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=6/wc
| RD3-team03= Ф. Скьявоне
| RD3-score03-1=7| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=2
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= К. Суарес| RD3-score04-1=65
| RD3-score04-2=6| RD3-score04-3=6| RD4-seed01=
| RD4-team01= С. Солер
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=2
| RD4-team02= К. Суарес| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3=
}}

 Финал 

 Мужчины. Парный турнир 
  Лукаш Кубот /  Давид Марреро обыграли  Симоне Болелли /  Фабио Фоньини со счётом 7-5, 6-2.
 Кубот выигрывает 1-й титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Марреро выигрывает 1-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

 Женщины. Парный турнир 
  Лурдес Домингес Лино /  Аранча Парра Сантонха''' обыграли  Каталину Кастаньо /  Мариану Дуке-Мариньо со счётом 6-4, 7-6(1).
 Домингес Лино выигрывает 1-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в туре ассоциации.
 Парра Сантонха выигрывает 1-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Мексики

 Мировой тур ATP 2013 года
 WTA Тур 2013 года

 Мировой тур ATP 500
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт

 
 Профиль турнира на сайте WTA

 
 

Мексика
Теннис
Февраль 2013 года
Март 2013 года
2013